Uyea, isola disabitata situata a nord-ovest di Mainland, nelle isole Shetland
Uyea, isola disabitata situata a sud di Unst, nelle isole Shetland